Die 1. Liga 1977/78 war die 44. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 20. Juli 1977 und endete am 2. Mai 1978.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1977/78 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1977
Fußballsaison 1977/78